А́латту () — деревня в Питкярантском районе Республики Карелия в России. Входит в Харлуское сельское поселение.

География 
Расположена на берегу озера Алатунлампи. Улица одна: Центральная.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство.

Транспорт 
Через деревню проходит автомобильная дорога Ляскеля — Райконкоски, соединяющая две магистрали  и .

Алатту — остановочный пункт Октябрьской железной дороги.

Примечания 

Населённые пункты Питкярантского района